В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1987,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Венді Тернбулл 3-6, 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

 Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (фінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (чвертьфінал)
 Відсутня

 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (2-ге коло)
 Лаура Гільдемейстер /  Кенді Рейнолдс (півфінал)
 Мерседес Пас /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Сабрина Голеш (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships